1983/84 was het 46ste seizoen van de Divizia A en het 66ste kampioenschap van Roemenië.

Eindstand 

(K) = verdedigend kampioen, (B) = verdedigend bekerwinnaar, (N) = gepromoveerd

Topschutters

Externe links 
 Seizoen 1983/84 bij romaniansoccer.ro

Roemeens voetbalseizoen
Competitievoetbal 1983/84